Ortuño est un patronyme porté notamment par :

 Alicia Ortuño (1976-), joueuse de tennis espagnole ;
 Antonio Ortuño (1976-), écrivain mexicain ;
 René Barrientos Ortuño (1919-1969), homme politique bolivien ;
 Washington Ortuño (1928-1973), footballeur uruguayen.

Homonymie de patronyme